Jorhan ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jorhan der Ältere (1727–1804), bayerischer Bildhauer des Rokoko und Frühklassizismus
 Christian Jorhan der Jüngere (1758–1844), Bildhauer des westlich orientierten Klassizismus
 Wenzeslaus Jorhan (um 1695–1752), Bildhauer des Barock, Vater von Christian Jorhan dem Älteren